Giskes ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Giskes (* 1946), Schauspieler
 Hermann J. Giskes (1896–1977), Abwehroffizier der Wehrmacht in den Niederlanden
 Walter Giskes (1891–1964), deutscher Maler und Bühnenbildner